Данный список содержит перечень альбедо-структур на Меркурии. Официальная номенклатура деталей альбедо Меркурия принята XVI Генеральной ассамблеей МАС в 1976 году. Она основана на названиях, предложенных Эженом Антониади в 1934 году.

Названия взяты из древнегреческой мифологии и часто относятся к мифам о Гермесе, греческом эквиваленте древнеримского бога Меркурия.

Светлые области

Пустыни 
Тёмные области на Меркурии называют родовым термином пустыния ().

Отменённые 
 Плеяда Галлия () — разделена на Галлию и Плеяду.
 Залив Аргифонта () — переименована в пустыню Аргифонта.
 Аргиритида ()
 Мыс Гелиоса () — переименована в пустыню Гелиоса.
 Долина Адмета () — переименована в пустыню Адмета.
 Долина Ор () — переименована в пустыню Ор.
 Долина Иксиона ()
 Долина Нептуна () — переименована в пустыню Нептуна.
 Пустыня Диониса ()
 Пустыня Лиры ()
 Пустыня Ио ()
 Пустыня Пана ()

Примечания 

Меркурий
Поверхность Меркурия